Spojení písmen A a G může mít různé významy:

AG 

 Arcibiskupské gymnázium
 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (též AGKM)
 Arcibiskupské gymnázium v Praze (též AG Praha)
 Akademické gymnázium Štěpánská v Praze
 Agrigento
 akciová společnost (Aktiengesellschaft) v Německu, vyskytuje se proto v názvech řady společností 
 AG – kód ISO 3166-2 pro Antiguu a Barbudu
 AM-AG – kód ISO 3166-2 pro provincii Aragacotn
 CH-AG – kód ISO 3166-2 pro kanton Aargau
 AG nerovnost
 Antigen, antigenní (test apod.)

Ag 
 stříbro (z latinského argentum) – chemický prvek
 Ág — vesnice v Maďarsku

ag 
 attogram – jednotka hmotnosti, 10−18 gramu.

.ag 
 .ag – internetová doména nejvyššího řádu pro Antiguu a Barbudu

Externí odkazy 
 
 

Značky